Лас Араукаријас има више значења:

 Лас Араукаријас (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Араукаријас (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Араукаријас (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику